Hoyle — серия компьютерных игр в настольном жанре, разработанных компанией Sierra Entertainment. Серия началась в 1989 году с игры Hoyle's Official Book of Games Volume 1. Отличительными чертами этой серии являются приятный графический дизайн, понятный геймплей, плавная анимация, спокойная музыка, множество настроек.

Серия игр Hoyle была названа в честь англичанина Эдмонда Хойла (1672—1769), преподавателя, писателя, юриста. Он был известен как эксперт по правилам и стратегиям по карточным, настольным играм, включая шахматы и нарды. Правила Хойла при игре в вист использовались до 1864 г. Под влиянием их в английском языке сложилось выражение «по Хойлу» («according to Hoyle»), то есть «по всем правилам».

По мнению издания Computer Gaming World, данная серия игр примечательна тем, что в некоторых из них встречаются персонажи на основе реальных.

Список игр серии 
 Hoyle’s Official Book of Games Volume 1
 Hoyle Classic
 Hoyle Classic Games (1995)
 Hoyle Classic Games 2 (1999)
 Hoyle Classic Solitaire (1996, 1998)
 Hoyle Classic Board Games (1997)
 Hoyle Board Games (1998, 1999, 2000, 2001, 2002)
 Hoyle Classic Board Games Collection (2012)
 Hoyle Card Games (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
 Hoyle Card Games (2010)
 Hoyle Card Games (2012)
 Hoyle Bridge (1997)
 Hoyle Backgammon
 Hoyle Blackjack (1997)
 Hoyle Hearts & Spades (1998, 1999)
 Hoyle Backgammon & Cribbage
 Hoyle Craps & Blackjack (1999)
 Hoyle Crosswords (1999)
 Hoyle Enchanted Puzzles
 Hoyle Kids Games (2000, 2001)
 Hoyle Children’s Collection (1996)
 Hoyle Children’s Collection (2007)
 Hoyle Slots & Video Poker (1999)
 Hoyle Slots (2001)
 Hoyle Solitaire and Mahjong Tiles (1999, 2000)
 Hoyle Classic Poker
 Hoyle Friday Night Poker
 Hoyle Puzzle Games (2002, 2003)
 Hoyle Puzzle & Board Games (2004)
 Hoyle Puzzle & Board Games (2008)
 Hoyle Puzzle & Board Games (2009)
 Hoyle Casino and Word Games (1999)
 Hoyle Classic Casino
 Hoyle Casino (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
 Hoyle Casino Empire (2002)
 Hoyle Casino 3D (2004)
 Hoyle Table Games (2003)
 Hoyle Word Games (1999, 2000, 2001)
 Hoyle Majestic Chess (2003)
 Hoyle Bridge & Euchre (1998, 1999)
 Hoyle Texas Hold’Em (2006)
 Hoyle Battling Ships & War (1998)
 Hoyle Mahjong Tiles (2000)
 Hoyle Puzzle Board Games (2012)
 Hoyle Classic Board Game Collection 2 (2012)
 Hoyle Card, Puzzle & Board Games (2013)
 Hoyle Card Games (Game Boy Color)

Сборники 
 Xplosiv (2001)
 Содержит игры Hoyle Board Games, Hoyle Card Games и Hoyle Casino.
 Hoyle Collection (2003)
 Содержит игры Hoyle Card Games и Hoyle Casino.
 Hoyle Games 2003 (2003)
 Hoyle Classic Games Pack: Fun for the Whole Family (2003)
 Содержит игры Hoyle Classic Games 2, Hoyle Slots/Video Poker, Hoyle Solitaire/Majong и Hoyle Friday Night Poker.
 Hoyle Game Collection (2001)
 Содержит игры Hoyle Board Games, Hoyle Card Games, Hoyle Texas Hold’Em и Hoyle Slots & Video Poker.

Примечания

Ссылки